Чинни́ково () — посёлок в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Атясевского сельского поселения.

География 
Посёлок находится на реке Шабиз, в 29 км к западу от районного центра, села Актаныш. Через село проходит автомобильная дорога регионального значения  «Актаныш — Поисево»

История 
В 0,7 км к юго-востоку от посёлка находится Чинниковское селище, относящееся к ананьинской и пьяноборской культурам.

Посёлок известен с 1707 года. В XVIII–XIX веках жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, был распространен валяльно-войлочный промысел.

В период Крестьянской войны 1773–1775 годов жители активно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.

В начале XX века в поселке функционировали мечеть (известна с 1814 года), хлебозапасный магазин. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1174 десятины.

До 1920 года посёлок входил в Семиостровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР.

В годы коллективизации в посёлке организован колхоз «Эскадрон».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в подразделении ООО «Шайчурино», занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района